Par ordre chronologique
 Charles Stanhope (1673–1760), barrister et homme politique britannique ;
  (1708–1736), homme politique britannique ;
 Charles Stanhope, 3 comte de Harrington (1753–1829), général et homme politique britannique ;
 Charles Stanhope, 3 comte de Stanhope (1753–1816), scientifique et homme politique britannique ;
 Charles Stanhope, 4 comte de Harrington (1780–1851), militaire britannique ;
 Charles Stanhope, 7 comte de Harrington (1809–1881), aristocrate britannique ;
 Charles Stanhope, 8 comte de Harrington (1844–1917), aristocrate et joueur de polo britannique ;
 , 10 comte de Harrington (1887–1929), militaire et homme politique britannique ;
 , 12 comte de Harrington (né en 1945), aristocrate britannique.